Bleich ist

ein Familienname:
 David Bleich, Anglist
Friedrich Bleich (1878–1950), österreichischer Bauingenieur
Hans H. Bleich (1909–1995), US-amerikanischer Bauingenieur
 Jeff Bleich, US-Botschafter in Australien
 Jeremy Bleich (* 1987), US-Sportler
 J. David Bleich (* 1936), Rabbiner
 Judith Bleich, Judaistikgelehrte am Touro College in Manhattan
 Markus Bleich (* 1964), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Yaakov Bleich (* 1964), US-ukrainischer Rabbiner

ein Ortsname:
 Augsburg-Bleich und Pfärrle, Stadtteil von Augsburg, Bayern
 Bleich (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern

außerdem: 
 Bleich (Naturschutzgebiet), NSG im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Blaich
 Bleiche